Molekulska formula -{C13H17NO3}- se može odnositi na:

 Eutilon
 Pentilon
 Dibutilon
 Lofoforin
 Propinil (psihodelik)